Віртуалізація () — створення віртуального, тобто штучного, об'єкта чи середовища.

Термін часто використовується в комп'ютерних технологіях для позначення абстракції комп'ютерних ресурсів. Відповідно, він може стосуватися різних випадків:

 Віртуальна машина (VM), програмна реалізація машини (комп'ютера) яка виконує програми подібно до справжньої машини
 Віртуалізація платформи, відокремлює операційну систему від ресурсів платформи
 Повна віртуалізація, чутливі до безпеки інструкції ретранслюються або перехоплюються апаратним забезпеченням, що дозволяє виконання будь-якого програмного забезпечення у віртуальній машині, наприклад IBM CP/CMS, VirtualBox, VMware Workstation
 Віртуалізація з апаратною підтримкою, процесор перехоплює чутливі до безпеки інструкції — дозволяє запускати незмінену операційну систему; використовується, наприклад, у VMware Workstation, Xen, KVM
 Часткова віртуалізація, для окремих програм а не для операційних систем
 Паравіртуалізація, спосіб віртуалізації, який представляє програмний інтерфейс подібний до, але не ідентичний апаратному забезпеченню, що вимагає адаптації гостьової операційної системи, наприклад, Xen в ранніх стадіях розробки
 Віртуалізація на рівні операційної системи, метод, який дозволяє операційній системі створювати декілька користувацьких образів (віртуальний хостинг, chroot jail + керування ресурсами)
 Віртуалізація прикладного програмного забезпечення, виконання окремих програм на відмінній апаратній/програмній платформі
 Портативна програма, програма, що може виконуватись з переносного носія даних, такого як USB флеш диск
 Крос-платформова віртуалізація, дозволяє програмному забезпеченню скомпільованому для певного процесору та операційної системи працювати на відмінних процесорах та/або операційних системах
 Віртуальний пристрій, образ віртуальної машини призначений для роботи на віртуалізованій платформі
 Емуляція або Симуляція
 Віртуальна пам'ять, дозволяє лінійну, неперервну адресацію фізично розподіленої та не цілої пам'яті та областей диску
 Віртуалізація сховища, процес повного абстрагування логічного сховища даних від фізичного сховища
 Мережева віртуалізація, створення віртуалізованого адресного простору мережі в середині або через існуючі підмережі
 Віртуальна приватна мережа (VPN), комп'ютерна мережа, в які деякі канали зв'язку між вузлами створені через відкриті канали передачі даних або віртуальні канали у більших мережах, таких як Інтернет
 Віртуалізація функцій мережі
 Віртуалізація пам'яті, збирає ресурси оперативної пам'яті з мережевих систем у віртуалізований пул пам'яті
 Віртуалізація стільниці, віддалене керування комп'ютерною стільницею
 Віртуалізація баз даних, відокремлення шару бази даних, який знаходиться між сховищем даних та програмним рівнем в середині стеку програмного забезпечення
 Віртуалізація даних, спосіб уніфікації даних з кількох джерел в одному шарі, завдяки чому додатки, засоби звітування та кінцеві користувачі можуть отримати доступ до даних, не вимагаючи докладної інформації про вихідне джерело, місце розташування та структури даних
 Хронологія розробок віртуалізації

Примітки